Смереківська сільська рада — Закарпатська область, Великоберезнянський район
 Смереківська сільська рада — Львівська область, Жовківський район